Lac de l'Enfer peut se référer à:

Hydronymes 
Lac de l'Enfer, lac dans Lac-Lenôtre (territoire non organisé), MRC La Vallée-de-la-Gatineau, Outaouais (Québec), au Québec. Coordonnées géographiques: 47° 32' 31" Nord; 76° 23' 21" Ouest.
Lac de l'Enfer, lac dans Lac-Pikauba (territoire non organisé), Charlevoix (municipalité régionale de comté), Capitale-Nationale, au Québec. Coordonnées géographiques: 47° 58' 59" Nord; 71° 04' 42" Ouest.
Lac de l'Enfer, lac dans La Tuque (ville), Mauricie, au Québec. Coordonnées géographiques: 47° 18' 16" Nord; 72° 33' 58" Ouest.
Lac de l'Enfer, lac dans Ferland-et-Boilleau (municipalité), MRC Le Fjord-du-Saguenay, Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec. Coordonnées géographiques: 48° 07' 08" Nord; 70° 56' 52" Ouest.
Lac des Portes de l'Enfer, lac dans Sainte-Christine-d'Auvergne (municipalité), Portneuf (municipalité régionale de comté), Capitale-Nationale, au Québec. Coordonnées géographiques: 46° 49' 31" Nord; 72° 03' 49" Ouest.
Lac des Portes de l'Enfer, lac dans Saint-Ambroise (municipalité), MRC Le Fjord-du-Saguenay, Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec. Coordonnées géographiques: 48° 29' 42" Nord; 71° 21' 00" Ouest.
Lac des Portes de l'Enfer, lac dans Mont-Albert (territoire non organisé), MRC La Haute-Gaspésie, Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, au Québec. Coordonnées géographiques: 48° 59' 25" Nord; 66° 01' 08" Ouest.